Токасики:

Фамилия 
 Токасики, Кацуо (род. 1960) — японский боксёр-профессионал.
 Токасики, Раму (род. 1991) — японская баскетболистка.

Топоним 
 Токасики — село в Японии, расположенное в префектуре Окинава.